Vielången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vielången, Skåne, sjö i Osby kommun och Östra Göinge kommun,  (18,5 ha)
Vielången, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (21,7 ha)
Lilla Vielången, sjö i Hylte kommun, 
Stora Vielången, sjö i Hylte kommun,  (14,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn